«Mi Plan Remixes» () — перший компіляційний альбом канадсько-португальської співачки Неллі Фуртадо. Виданий 25 жовтня 2010 року лейблом Universal Music Latino.

Список композицій 

Альбоми Неллі Фуртаду